«Игрушка» () — комедия с Ричардом Прайором в главной роли, ремейк одноимённого французского фильма 1976 года. Несмотря на коммерческий успех фильма, попавшего в двадцатку самых успешных картин 1982 года, он был холодно встречен критиками.

Сюжет 

Писатель-афроамериканец средних лет Джек Браун () отчаянно нуждается в деньгах и никак не может найти работу. После безуспешных попыток получить место в местной газете он устраивается уборщиком и официантом к владельцу газеты Ю. С. Бейтсу (), крупному бизнесмену. Его сын Эрик () во время посещения магазина игрушек, где работает Браун, выбирает его в качестве живой игрушки.

В ролях

См. также 
 Игрушка —  оригинальный фильм 1976 года.

Примечания

Кинокомедии США
Кинокомедии 1982 года
Бадди-муви США
Фильмы о писателях
Фильмы-ремейки США
Фильмы Ричарда Доннера
Фильмы США 1982 года